

Muziek 
 Maraca (muziekinstrument), ook wel sambaballen, een muziekinstrument
 Maraca (dans), een inheemse dans- en muziekstijl in Suriname 
 Maraca (band), een muziekgroep
 Maraca (single), een single van de Zweeds-Congolese singer-songwriter Mohombi

Overig 
 Maraca (rivier), een rivier in Brazilië
 Maraca Valley, een vallei in Trinidad en Tobago
 Maraca Beach, een strand in Trinidad en Tobago
 Maraca, officieel Bumba (spinnen), een geslacht van spinnen uit de familie vogelspinnen